Floyd är ett namn som är vanligast i den engelskspråkiga delen av världen. Floyd är en variant av Lloyd, ett walesiskt efternamn som kommer av llwyd som betyder "grå". Floyd kan vara dels ett manligt förnamn, dels ett efternamn.

Floyd som förnamn 
 Floyd Bennett, pilot, USA
 Floyd Council, bluesmusiker, USA
 Floyd Cramer, pianist, USA
 Floyd Gottfredson, Disneytecknare, USA
 Floyd Landis, tävlingscyklist, USA
 Floyd Du Pont, koreograf och dansare, Sverige
 Floyd Patterson, boxare, USA
 Floyd Smith, flygare, USA

Floyd som efternamn 
 Calvin Floyd, musiker och filmskapare, Sverige
 Eddie Floyd, rhythm'n'blues-sångare, USA
 Keith Floyd, TV-kock
 Pretty Boy Floyd, bankrånare, USA
 Raymond Floyd, golfspelare, USA
 Yvonne Floyd, manusförfattare, Sverige
 William Floyd, 1700-talspolitiker, USA

Geografi 
 Floyd, New York, ort i USA
 Floyd, Virginia, ort i USA
 Floyd County, flera olika countyn i USA

Övrigt 
 Fallet George Floyd, dödsfall förorsakat av polisvåld och följt av massiva protester
 Pink Floyd, rockband, Storbritannien
 P-Floyd, hyllningsgrupp till Pink Floyd, Sverige
 Svenska Floyd, svensk film

Noter 

Mansnamn
Engelska efternamn